Toszonowice Górne – gmina w Czechach
 Toszonowice Dolne – gmina w Czechach, zamieszkana przez kilkanaście osób mniejszości polskiej